Bridge henviser til flere artikler:

 Bridge (kortspil) – et 4-personers kortspil.
 Netværk bridge – et stykke netudstyr.
 Bridge (musik) – en form for mellemspil eller overgang i et musikstykke.